Akakpo ist der Familienname folgender Personen:

 Komi Biova Akakpo (* 1995), togoischer Fußballspieler
 Naomi Akakpo (* 2000), französisch-togoische Leichtathletin
 Raphael Patron Akakpo (* 1973), togoischer Fußballspieler
 Serge Akakpo (* 1987), togoischer Fußballspieler
 Stella Akakpo (* 1994), französische Leichtathletin